Rouffiac, antiga comuna francesa do departamento de Aveyron, hoje integrada em Rieupeyroux
 Rouffiac, comuna francesa do departamento de Cantal
 Rouffiac, comuna francesa do departamento de Charente
 Rouffiac, antiga comuna francesa do departamento de Charente,  hoje integrada em Plassac-Rouffiac
 Rouffiac, comuna francesa do departamento de Charente-Maritime
 Rouffiac, antiga comuna francesa do departamento de Lot, hoje integrada em Carnac-Rouffiac
 Rouffiac, comuna francesa do departamento de Tarn

Ver também
Rouffiac-d'Aude, comuna francesa de Aude
Rouffiac-des-Corbières, comuna francesa de Aude
Rouffiac-Tolosan, comuna francesa de Haute-Garonne

Desambiguações de topônimos